Libérat ou Liberat est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Libérat est un prénom masculin désuet, fêté à différentes dates selon le saint auquel il se réfère.
Libérat est aussi un patronyme

Saint(s) chrétien(s) 

 Libérat (ou Liberatus) et  (ou Baiulus), martyrs à Rome († premiers siècles ?) ; fêtés le 20 décembre en Orient. 
 Libérat († 483), abbé, avec  son diacre, Serf ou Servus et Rustique ses sous-diacres, Rogat et Septime des moines, et Maxime un enfant, tous martyrs à Carthage par la main des Vandales ariens sous Hunéric ; fêtés le 2 juillet.
 Libérat de Lauro () bienheureux ; fêté le 6 septembre.
 Libérat Weiss (°1675 - †1716), bienheureux, et ses compagnons martyrs franciscains en Éthiopie, Samuel Marzorati et Michel Pie Fasoli, béatifiés par Jean-Paul II le  ; fêtés le 20 novembre.

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme
 Libérat de Carthage ou Libérat le Diacre, homme d'Église du , auteur d'un ouvrage d'histoire ecclésiastique.

Références